Rocillo puede referirse a:

Lugares de España:

 Rocillo: Localidad del municipio de Liendo (Cantabria).
 Rocillo: Localidad del municipio de Rasines (Cantabria).
 Rocillo: Localidad del municipio de Ampuero (Cantabria).